Двејн Даглас Џонсон (; Хејвард, 2. мај 1972) познатији као Рок (), амерички је глумац, продуцент, предузетник и професионални рвач. 

Играо је амерички фудбал на колеџу. Након неуспешне сезоне у канадској фудбалској лиги, одлучује да се бави професионалним рвањем, попут свог оца и свога деде. Врхунац рвачке каријере достигао је у периоду од 1996. до 2004. године, у ком је наступао за -{WWE}-, тадашњи -{WWF}-. Џонсон је по многима један од највећих професионалних рвача свих времена. Својом харизматичним наступима и интервјуима постао је један од најпопуларнијих рвача. Освојио је бројне светске, интерконтиненталне и тег титуле, као и Ројал рамбл 2000. године.

Филмографија 

|-
| 1999. || || -{Beyond the Mat}- || -{Двејн Џонсон}- || 
|-
| 2001. || || -{Longshot}- || -{Мугер}- || 
|-
| 2001. || Повратак мумије ||  -{The Mummy Returns}-  || Краљ Шкорпион || 
|-
| 2002. || Краљ Шкорпион || -{ The Scorpion King }- || Матајус || 
|-
| 2003. || Добро дошли у џунглу || -{ The Rundown }- || Бек || 
|-
| 2004. || || -{Walking Tall}- ||Крис Вон || 
|-
| 2005. || || -{Be Cool}- || Елиот Вилхелм|| 
|-
| 2005. || || -{Doom}- || наредник || 
|-
| 2006. || || -{Gridiron Gang}- ||Шон Портер|| 
|-
| 2006. || || -{Southland Tales}- || боксер Сантарос || 
|-
| 2007. || || -{Reno 911!: Miami}- || -{Агент Смит}- || 
|-
| 2007. || || -{The Game Plan}- || -{Џо Кингман}- || 
|-
| 2008. || || -{Get Smart}- || -{Агент 23}- || 
|-
| 2009. || || -{Race to Witch Mountain}- || -{Џек Бруно}- || 
|-
| 2009. || || -{Planet 51}- || -{Капетан Чарлс Бекер (глас)}- || 
|-
| 2010. || || -{Tooth Fairy}- || -{Дерек Томсон}- || 
|-
| 2010. || || -{Why Did I Get Married Too?}- || -{Денијел Френклин}- || 
|-
| 2010. || || -{The Other Guys}- || -{Кристофер Дансон}- ||
|-
| 2010. || || -{You Again}- || -{Маршал}- ||
|-
| 2010. || Брже || -{Faster}- || -{Џими Кулен}- ||
|-
| 2011. || Паклене улице 5 || -{Fast Five}- || -{Лук Хобс}- ||
|-
| 2012. || Путовање у средиште земље 2: Тајанствено острво || -{Journey 2: The Mysterious Island}- || -{Хенк Персонс}- ||
|-
| 2013. || Цинкарош || -{Snitch}- || -{Џон Метју}- ||
|-
| 2013. || Џи Ај Џо: Одмазда || -{G.I. Joe: Retaliation}- || -{Марвин Хинтон}- ||
|-
| 2013. || Знојем до лове || -{Pain & Gain}- || -{Пол Дојл}- ||
|-
| 2013. || Паклене улице 6 || -{Fast & Furious 6}- || -{Лук Хобс}- ||
|-
| 2013. || Велика пљачка || -{Empire State}- || -{Детектив Џејмс}- ||
|-
| 2014. || Херкул || -{Hercules}- || -{Херкул}- ||
|-
| 2015. || Паклене улице 7 || -{Furious 7}- || -{Лук Хобс}- ||
|-
| 2015. || Сан Андреас || -{San Andreas}- || -{Реј}- ||
|-
| 2016. || Обавештајци|| -{Central Intelligence}- || -{Боб Стоун}- ||
|-
| 2016. || Вајана|| -{Moana}- || -{Мауи (глас)}- ||
|-
| 2017. || Паклене улице 8 || -{The Fate of the Furious}- || -{Лук Хобс}- ||
|-
| 2017. || Чувари плаже || -{Baywatch}- || -{Мич Бјукенон}- ||
|-
| 2017. || Џуманџи: Добродошли у џунглу || -{Jumanji: Welcome to the Jungle}- || -{Смолдер Брејвстоун / Спенсер}- ||
|-
| 2018. || Rampage || -{Rampage}- || -{Дејвис Окоје}- ||
|-
| 2018. || Небодер || -{Skyscraper}- || -{Вил Сојер}- ||
|-
| 2019. || Паклене улице: Хобс и Шо || -{Hobbs & Shaw}- || -{Лук Хобс}- ||
|-
| 2019. || Џуманџи: Следећи ниво || -{Jumanji: The Next Level}- || -{Смолдер Брејвстоун / Еди Гилпин}- ||
|-
| 2021. || Авантура у џунгли || -{Jungle Cruise}- || -{капетан Френк „Скипер” Вулф}- ||
|-
| 2021. || Главни херој || -{Free Guy}- || -{пљачкаш банке #2}- || камео
|-
| 2021. || Црвена потерница || -{Red Notice}- || Џон Хартли || 
|-
| 2022. || DC Лига суперљубимаца || -{DC League of Super-Pets}- || Крипто (глас) ||
|-
| 2022. || Црни Адам || -{Black Adam}- || Тет-Адам / Црни Адам ||
|}

Телевизијске улоге 

|-
| 1999. || Веселе седамдесете || -{That '70s Show}- || -{Роки Џонсон}- || 
|-
| 1999. || Мрежа || -{The Net}- || -{Броди}- || 
|-
| 2000. || Уживо суботом увече ||  -{Saturday Night Live}-  || Двејн Џонсон || 
|-
| 2000. || Звездане стазе: Војаџер || -{Star Trek: Voyager }- || Шампион|| 
|-
| 2007. || || -{Cory in the House}- || Двејн Џонсон|| 
|-
| 2007. || Хана Монтана || -{Hannah Montana}- ||Двејн Џонсон|| 
|-
| 2009. || Чаробњаци са Вејверли Плејса|| -{Wizards of Waverly Place}- || Двејн Џонсон|| 
|-
| 2010. || || -{Transformers: Prime}- || Cliffjumper|| 
|-
| 2010. || Породични човек|| -{Family Guy}- ||Двејн Џонсон|| 
|-
| 2013. || Херој|| -{The Hero}- || Двејн Џонсон || 
|-
| 2014. || || -{Wake Up Call}- || Двејн Џонсон || 
|}

Зарада по филмовима 
 Краљ Шкорпион — 5.500.000 долара
 Добро дошли у џунглу — 12.500.000 долара
 Ходати усправно — 15.000.000 долара

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1972.
Амерички глумци
Амерички професионални рвачи